Александр Шумахер:
 Шумахер, Александр Александрович (1854—1920) — российский писатель, директор столичной конторы госбанка.
 Шумахер, Александр-Георг Гаврилович (1822—1856) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 
 Шумахер, Александр (1901—1970) — кинооператор.Примечания